Курбан Шахбанович Бугдаев () —  российский тхэквондист и тренер, чемпион и призёр чемпионатов России. Тренер сборной Туниса.

Спортивная карьера 
Является двукратным чемпионом России, чемпионом мира среди студентов. После завершения спортивной карьеры работал тренером, в 52 школе Махачкалы он был наставником будущего Олимпийского чемпиона Абдурахима Исаева. Также работал тренером в РСДЮШОР в Махачкале и тренером в ДЮСШ имени Али Алиева. Является личным тренером двукратного призёра чемпионатов России Хаджимурада Эчилова. С 2019 года работает тренером сборной Туниса. На Олимпийских играх в Токио воспитанник Бугдаева Мохамед Халиль Жендуби стал серебряным призёром.

Личная жизнь 
В 1997 году окончил лицей при Дагестанского государственного университета. В 2002 году с отличием окончил исторический факультет ДГУ. Брат Бугдай: также профессиональный тхэквондист и тренер.

Достижения 
 Чемпионат мира среди студентов 1998 — ;
 Чемпионат России по тхэквондо 2000 — ;
 Чемпионат России по тхэквондо 2001 — ;
 Чемпионат России по тхэквондо 2002 — ;
 Чемпионат России по тхэквондо 2004 — ;
 Чемпионат России по тхэквондо 2006 — ;

Примечания

Ссылки 
 Канаев, М. Спортивная слава Дагестана. 1956—2009. Махачкала, 2010. — 187 с. 
 Профиль на сайте taekwondodata.com 

Тхэквондисты России
Чемпионы России по тхэквондо
Тренеры Туниса